Nehalem kan syfta på:

 Nehalem (mikroarkitektur) –  kodnamnet för en arkitektur för processorer från Intel
 Nehalem (folkgrupp) – en ursprungsbefolkning i Nordamerika
 Nehalem (språk) – Nehalemfolkets språk
 Nehalem (sång) – av bandet Everclear som förekommer på albumet Sparkle & Fade
 Nehalem (FreeSpace 2) – en klass rymdskepp i datorspelet FreeSpace 2

Geografi
 Nehalem Bay – i Oregon vid Stilla havet
 Nehalem Bay State Park – Oregon
 Nehalem River – Oregon
 Nehalem Highway – Oregon
 Nehalem, Oregon – en stad i Oregon